Aleksandr Iwanowicz Szuwałow (1710-1771) – rosyjski szlachcic, hrabia, naczelnik Kancelarii Tajnych Spraw Śledczych
 Aleksandr Władimirowicz Szuwałow (ur. 1945) – rosyjski psychiatra
 Aleksandr Anatoljewicz Szuwałow (ur. 1992) – rosyjski skoczek narciarski